Уретри́т (от лат.uria-моча, itis-воспаление) — воспаление мочеиспускательного канала (уретры), вызванное поражением стенки канала различного рода бактериями и вирусами. 
По характеру течения уретрита выделяют острую и хроническую форму заболевания. Уретриты делят на гонорейные (их лечением занимается венеролог) и негонорейные. Негонорейные уретриты могут быть инфекционными и неинфекционными, например, лучевые, токсические, аллергические уретриты. Патология также может развиваться после лечебно-диагностических процедур, например, после катетеризации мочевого пузыря или введения препаратов.

Классификация 
Уретриты в основном подразделяют на гонококковый (гонорея) и негонококковый.

Эпидемиология

Гонококковый уретрит (гонорея) 
По данным международной статистики, гонорея продолжает оставаться одним из самых часто встречающихся заболеваний, передающихся половым путём. Основной путь передачи — при половом контакте, но возможен также и бытовой путь заражения. Вероятность заражения у мужчин при единственном половом контакте составляет 17 %, которая повышается прямо пропорционально количеству контактов с заражённой партнёршей. Гонококки могут передаваться при анальном и при оральном половых контактах.

Негонококковый уретрит 
В последние десятилетия заболеваемость негонококковым уретритом сильно растет. В 1972 году она превысила заболеваемость гонореей. Чаще болеют мужчины молодого возраста. Социально-экономический статус у больных, как правило, выше, чем у больных гонореей.

Этиология

Гонококковый уретрит (гонорея) 
Вызывается внутриклеточными грамотрицательными диплококками — Neisseria gonorrhoeae. Инкубационный период составляет 3—10 дней с момента заражения (контакта), однако, некоторые штаммы N.gonorrhoeae приводят к развитию заболевания уже через 12 часов, в то время как при других штаммах уретрит развивается только через 3 месяца.

Негонококковый уретрит 
Считается полиэтиологичным заболеванием и вызывается различными возбудителями. Наиболее частым и потенциально опасным этиотропным агентом является Chlamydia trachomantis, которая является причиной негонококкового уретрита в 40—50 % случаев. Другими причинами негонококкового уретрита могут быть Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma genitalium, выявляемые у 20—30 % пациентов. 

У 20 % пациентов этиологию уретрита установить не удаётся. Инкубационный период при негонококковом уретрите составляет 1—5 недель с момента полового контакта, но чаще инкубационный период более продолжительный.

Клиническая картина

Гонококковый уретрит (гонорея) 
Пациенты предъявляют жалобы на:

 гнойное отделяемое из мочеиспускательного канала;
 острая режущая боль 
 боль при мочеиспускании

В 50% случаев заболевание протекает бессимптомно.

Негонококковый уретрит 
Пациенты предъявляют жалобы:

 на слизистые (иногда обильные, гнойные) выделения из мочеиспускательного канала;
 острую режущую боль;
 боль при мочеиспускании.

Диагностика

Гонококковый уретрит (гонорея) 
Осмотр рекомендуют проводить не ранее, чем через 1 час (предпочтительно через 4 ч.) после последнего мочеиспускания. При осмотре наружных половых органов отмечают гиперемию и слипание наружного отверстия уретры, гнойные выделения жёлтого и белого цвета, которые могут появляться самостоятельно или при сдавлении мочеиспускательного канала.

Должны быть исследованы крайняя плоть, органы мошонки, предстательная железа, прямая кишка и паховые лимфатические узлы.

Диагноз гонореи ставится на основании наличия полового контакта в анамнезе, жалоб на гнойные выделения из уретры, дизурию, положительного мазка по Граму (мазок берётся из уретры). Высокоинформативным методом выявления антигенов гонококков является исследование мазка с использованием ПЦР.

Негонококковый уретрит 
Физикальное обследование абсолютно аналогичное таковому при гонококковом уретрите.

Диагноз негонококкового уретрита устанавливается на основании наличия полового контакта в анамнезе, соответствующих жалоб, отсутствия гонококков и наличия признаков уретрита при исследовании мазка по Граму (мазок берется из уретры). В настоящее время разработаны и используются различные некультуральные методы диагностики возбудителей: метод ПЦР и NASBA. Эти методы дают результат через 24 часа.

Лечение

Гонококковый уретрит (гонорея) 
Для лечения острой неосложненной формы гонореи рекомендовано использование цефтриаксона 250 мг внутримышечно (разовая инъекция), с последующим приёмом таблетированного доксициклина 100 мг 2 раза в день в течение 7 дней (лечение сопутствующего хламидиоза). В качестве альтернативы цефтриаксону используют разовый приём таблетированного спектиномицина 2 г. Одновременно проводят лечение сексуальных партнёров независимо от результатов их обследования.

Негонококковый уретрит 
Терапия назначается исходя из возбудителя вызвавшего заболевание. Рекомендуют следующие терапевтические режимы:

 доксициклин — 100 мг по 1 таблетке 2 раза в день в течение 7 дней или

 азитромицин — 1 г перорально однократный приём

при трихомонадном уретрите рекомендуется назначение метронидазола либо однократный приём 2 г, либо в течение 7 дней по 500 мг 2 раза в день.

Одновременно проводят лечение сексуальных партнёров независимо от результатов их обследования.

Если установить этиотропный агент не представляется возможным, то требуется дополнительное лечение антибиотиками других групп (широкого спектра, кроме пенициллинов).

Осложнения

Гонококковый уретрит (гонорея) 
Гонококковый уретрит может осложниться эпидидимитом, простатитом, везикулитом, а впоследствии стриктурой уретры.

Негонококковый уретрит 
Синдром Рейтера — редкое осложнение хламидийного уретрита, проявляющееся артритом, конъюктивитом, баланитом и/или бленорейной кератодермией (классическая триада — уретрит + конъюнктивит + артрит).

Профилактика уретрита 
Для предупреждения важно соблюдать правила личной и половой гигиены, своевременно лечить воспалительные и инфекционные заболевания. Основным способом профилактики является использование презервативов.

Уретрит у животных 
При данном заболевании отмечают частое мочеиспускание, в моче обнаруживают кровь и примеси гноя. Болезнь может быть следствием травм уретры при неудачной катетеризации или ущемлении мочевого камня. Её лечат с помощью дезинфицирующих растворов, которыми промывают уретру.

Примечания

Литература 
 Домашняя медицинская энциклопедия. Гл. ред. В. И. Покровский. М.: «Медицина», 1993. С. 431.

Ссылки 

 Современная терапия больных хроническим уретритом
 Антибактериальная терапия при инфекциях урогенитального тракта
 Негонококковые уретриты у мужчин: этиология, особенности диагностики и лечения

Заболевания мочеполовой системы